Wedding kan verwijzen naar:

 Berlin-Wedding, een stadsdeel van Berlijn
 station Wedding, metro- en S-Bahnstation in het gelijknamige stadsdeel
 Alex Wedding, pseudoniem van de Duitse kinderboekenschrijfster Grete Weiskopf (1905-1966)